Договор в Эль-Пардо — договор, подписанный в испанской королевской резиденции Эль-Пардо 11 марта 1778 года между королевой Португалии Марией I и королём Испании Карлом III. Целью договора было урегулирование давних территориальных споров, возникших вследствие несоблюдения условий Тордесильясского и последующих договоров. Непосредственно договору предшествовали конфликты в регионе Восточных миссий, на территории современного Уругвая и частично Парагвая, а также испано-португальские войны 1761—1763 и 1776—1777 годов.

Главным объектом договора стало закрепление земель, захваченных португальскими бандейрантами в глубине Южной Америки в нарушение Тордесильясского договора. Новый договор был построен на принципе uti possidetis, уже применённом в более ранних договорах. В результате португальский доминион разросся до территории современной Бразилии, в то время как португальцы должны были уступить африканские владения — в качестве компенсации Мария I уступила Карлу III острова Аннобон и Фернандо-По (совр. Биоко), а также побережье Гвинеи между реками Нигер и Огове.

Литература 
 Moses, Bernard; Spain's Declining Power in South America, 1730-1806; (Cornell University Library, 2010 (ed);
 Marley, David; Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the Western Hemisphere; (ABC-Clio, 2008 ed.);

См. также 
 Война за независимость США
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1777)

Ссылки 

 WHKMLA: Spanish Guinea, 1781—1885
 World Statesmen: Equatorial Guinea

Международные договоры Испании
Международные договоры Португалии
Международные договоры XVIII века
1778 год в политике
Международные договоры о территориальных изменениях
История Южной Америки
Договоры по алфавиту
Изменение территории Испании
Изменение территории Португалии
Изменение территории Уругвая
Март 1778 года
Испанско-португальские отношения